Toponímia:
 Hamburg (estat), ciutat estat, estat federal alemany 
 Hamburg-Mitte, bezirk de l'estat d'Hamburg
 Hamburg-Nord, bezirk de l'estat d'Hamburg
 Àrea metropolitana d'Hamburg, àrea metropolitana a l'entorn de l'estat d'Hamburg i la regió suburbana a Slesvig-Holstein i Baixa Saxònia 
 Hamburg (Arkansas), població estatunidenca de l'estat d'Arkansas
 Hamburg (Illinois), vila dels Estats Units a l'estat d'Illinois
 Hamburg (Minnesota), població estatunidenca de l'estat de Minnesota
 Hamburg (Nova Jersey), població estatunidenca de l'estat de Nova Jersey
 Hamburg (Nova York), població estatunidenca de l'estat de Nova York
 Hamburg (Pennsilvània), població estatunidenca de l'estat de Pennsilvània
 Hamburg (Wisconsin), població estatunidenca de l'estat de Wisconsin
 Organitzacions: Hamburger Sport-Verein, club de futbol alemany